Cet article recense une liste des pays et territoires à statut spécial par ville ou village culminant. Seuls les villages permanents occupés toute l'année sont recensés. L'altitude donnée est celle revendiquée localement, il peut s'agir du plus haut point de la ville, du plus bas, d'un point en particulier (mairie…), ou d'une moyenne sur l'ensemble de la ville.

La haute altitude des villages et des villes affecte le lieu socialement et physiquement. Dans la plupart des cas, le climat froid en hiver nécessite un style particulier de maison, un type d'agriculture et d'élevage limité ainsi que des emplois spécialisés.

Pays généralement reconnus internationalement

Pays contestés et/ou disputés

États associés et territoires d'outre-mer

Notes et références

Articles connexes 
 Villes les plus hautes du monde
 Liste des capitales par altitude
 Liste des continents par point culminant
 Liste des pays d'Europe par point culminant
 Liste des pays par point culminant
 Liste des plus hauts villages d'Europe

Liste de pays